Travelling kan syfta på:

Travelling (album av Roxette) – nionde studioalbumet av Roxette utgivet 2012
Travelling (sång) – en sång på Sophie Zelmanis album Memory Loves You från 2007
Traveling Wilburys – en amerikansk/brittisk supergrupp bildad 1988